Затока — название населённых пунктов.

Польша 
 Затока — село в Острудском повяте Варминско-Мазурского воеводства.
 Затока — село в Бохнявском повяте Малопольского воеводства.

Украина 
 Затока — село в Яворовском районе Львовской области.
 Затока — посёлок городского типа в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Затока — в 1944—1990 годах название села Каролино-Бугаз в Овидиопольском районе Одесской области.